Gobiconodon hopsoni é uma espécie de mamíferos pré-históricos da família Gobiconodontidae, que viveu na Mongólia há 110 milhões de anos, pertencente à ordem Triconodonta.

Mamíferos pré-históricos